Sergijewskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Sergijewskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Sergijewskaja (Wolgograd), Staniza in der Region Wolgograd
 Sergijewskaja (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Sergijewskaja ist der Familienname folgender Personen:
 Lidija Palladijewna Sergijewskaja (1897–1970), russische Botanikerin und Hochschullehrerin